Scheplitz ist der Name von

 Scheplitz, Adelsgeschlecht bei Weißenfels in Sachsen, siehe Zscheplitz

Scheplitz ist der Familienname von
 Johann Scheplitz, Propst von Cölln und Berlin zwischen 1499 und 1502, siehe Johann Schiplitz
 Joachim Scheplitz (1566–1634), deutscher Richter und Publizist von Rechtssammlungen